Tomioka (Gunma), een stad in de Japanse prefectuur Gunma. 
 Tomioka (Fukushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima.